Скалица:

 Скалица — город в Западной Словакии на границе с Чехией, районный центр.
 Скалица (район) — район Трнавского края Словакии.

 Скалица (Болгария) — село община Тунджа Ямболской области Болгарии.